Laguna Salada (Dominicaanse Republiek), een plaats in de Dominicaanse Republiek
Laguna Salada (Mexico), in de Sonorawoestijn van Baja California